Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul peut faire référence à plusieurs lieux de culte :

Afrique

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Parakou ;

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Diébougou ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Douala ;

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Lubumbashi ;
 la  de Basankusu ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Torit ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Aného ;
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kara ;

Amériques

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Charlotte-Amélie dans les îles Vierges ;
 la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul d’Indianapolis ;
 la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Philadelphie ;
 la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Providence ;
 la cathédrale nationale de Washington aux États-Unis (officiellement consacrée sous le vocable de « cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Washington ») ;

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul à Bosque Real ;

la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de Paramaribo ;

Asie

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Oulan-Bator ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Faisalabad ;

Europe

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Tallinn ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Villeneuve-lès-Maguelone ;
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes ;
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pécs ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Ennis ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kaunas ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mdina, couramment appelée « cathédrale Saint-Paul » ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Brno ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Clifton en Angleterre ;
 la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Sheffield en Angleterre ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Peterhof ; 
 la cathédrale Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg ;

la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Šabac ;

Voir aussi 
 
 
 
 

PierrePaul
~SaintPierrePaul
~SaintPierrePaul
~